Cantalupo è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Il cognome non presenta varianti.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente campano, è presente prevalentemente nel salernitano e napoletano.

Potrebbe derivare dal toponimo Cantalupo nel Sannio.

In Italia conta circa 397 presenze.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani